Le tournoi de tennis de Stanford est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1980 se dispute à Oakland du 11 au .

Martina Navrátilová remporte le simple dames. En finale, elle bat Evonne Goolagong, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Sue Barker et Ann Kiyomura.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Stanford
 Saison 1980 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 1980
Compétition de tennis à Oakland (Californie)
Stanford
Tennis aux États-Unis en 1980
Sport en Californie en 1980
Tennis en février 1980